Михаил Николаевич Свирин (1960—2014) — российский инженер и журналист. Известен изучением истории советских танков времён Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Москве 1 ноября 1960 года.

В 1984 году окончил Московский институт электронного машиностроения. Участник двух войн, сапёр. В 1991—2004 работал в командировках в разных городах бывшего Советского Союза на разминированиях. Перенёс несколько взрывных контузий.

В период с 1993 года по 2007 год занимался пропагандой истории советского танкостроения до 1950-х годов. Занимался военной журналистикой. Оказал влияние на становление военного историка А. В. Исаева.

В 2000—2002 годах издавал военно-исторический журнал «Полигон». Вместе с известными авторами в нём публиковались молодые историки.

В конце 2008 года сменил род деятельности, а в 2010 году — место жительства. Оставил исследовательскую деятельность и создал в Подмосковье военно-исторический клуб, где работал с «трудными» подростками.

Умер 24 мая 2014 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Книги 
Основополагающий труд Михаила Свирина — трилогия «История советского танка», которая повествует о развитии советской бронетехники от первых танков советской республики до боевых машин конца 1940-х — середины 1950-х годов. Всего же Михаил Николаевич написал около двух десятков книг о советской и немецкой боевой технике.

 Издание включает в себя дополненные и переработанные три ранее издававшиеся книги из серии «История советского танка».

Статьи 
 Зачем Сталин уничтожил линию Сталина?
 М. Коломиец, М. Свирин. «Триплексы» СУ-14 // Танкомастер. — 1997. — № 3
 Советская штурмовая гаубица // Танкомастер. — 1999. — № 2
 Михаил Свирин. «Тетрарх» // Танкомастер — 1999/ — № 4
 C чего начать?
 Выживаем в лесу и в горах
 Самоловы и охота с ними
 «Страницы дневника мусорщика 1995—1999» (серия рассказов и статей о сапёрах)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Историк А. В. Исаев о М. Н. Свирине 25.05.2014
 Уголок Свирина на сайте игры «Вторая мировая»
 Электронное приложение «Засада» к периодическому печатному изданию «Полигон»

Писатели России по алфавиту
Историки России
Выпускники Московского государственного института электроники и математики
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище